Coublanc ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Coublanc (Haute-Marne)
 Coublanc (Saône-et-Loire)

zu ähnlich klingenden Ortsnamen siehe Kublank (Begriffsklärung)